Итиномия:
 Итиномия — особый город Японии, расположенный в северо-западной центральной части префектуры Айти.
 Итиномия — посёлок в Японии, находящийся в уезде Тёсей префектуры Тиба.
 Итиномия — феодальное княжество (хан) в Японии периода Эдо (1826—1871).
  — главный синтоистский храм провинции в средневековье.